Francesco Cecon (ur. 13 listopada 2001 w Tolmezzo) – włoski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostwa świata seniorów (2021) oraz juniorów (2018–2021). Medalista mistrzostw Włoch.

Skoki narciarskie uprawiali również jego brat, Federico Cecon, oraz ojciec, Roberto Cecon.

Przebieg kariery 
W styczniu 2016 zadebiutował w Alpen Cupie. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył we wrześniu 2017 w Kanderstegu, gdzie był 23. W styczniu 2018 w Planicy zadebiutował w FIS Cupie – w pierwszym konkursie został zdyskwalifikowany, a w drugim był 56. W lutym 2018 w Kanderstegu po raz pierwszy wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, jednak został zdyskwalifikowany w rywalizacji indywidualnej. W tym samym miesiącu z włoskim zespołem zdobył brązowy medal OPA Games w konkursie drużynowym (zawodnicy urodzeni w roku 2001 i młodsi).

W grudniu 2018 w Park City w słabo obsadzonych konkursach FIS Cupu (w obu wystartowało niespełna 30 skoczków) zdobył pierwsze punkty tego cyklu, dwukrotnie plasując się w czołowej „dziesiątce” (5. i 9. lokata). W styczniu 2019 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 46., drużynowo 12., a w rywalizacji drużyn mieszanych 8. W marcu 2019 w Zakopanem zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 53. pozycję. W marcu 2020 w Oberwiesenthal po raz trzeci wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 42. lokatę w zmaganiach indywidualnych i 11. w rywalizacji drużynowej.

W styczniu 2021 w Zakopanem zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 9. miejsce w konkursie drużynowym. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – w rywalizacji indywidualnej został zdyskwalifikowany, a w konkursie drużynowym był 7. W tym samym miesiącu w Brotterode zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 28. pozycji i został powołany na mistrzostwa świata seniorów – w rywalizacji indywidualnej na skoczni normalnej odpadł w kwalifikacjach, po czym, razem z całą reprezentacją Włoch, został wycofany z dalszego udziału w tej imprezie ze względu na pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 u Jessiki Malsiner i członka sztabu kobiecej kadry Włoch.

We wrześniu 2021 w Szczuczyńsku zadebiutował w Letnim Grand Prix, w pierwszym starcie punktując (24. pozycja). 23 stycznia 2022 w Titisee-Neustadt zadebiutował w indywidualnym konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 49. miejsce.

Cecon stawał na podium mistrzostw Włoch – w październiku 2020 zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, rok później w tej samej konkurencji zdobył mistrzostwo kraju.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty F. Cecona na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Cecona na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001